Harness steht für:

 Schirrung von Zugtieren, siehe Geschirr (Zugtier)
 ein Gurtgeschirr für die Sicherung von Seeleuten, siehe Lifebelt
 (Leder)-Geschirr beim BDSM, siehe Dildo #Strap-on
 Harness (Tauchen), Tragesystem einer Tauchausrüstung
 Harness (Illinois), Ort im Logan County

Harness ist der Familienname folgender Personen:
 Charles L. Harness (1915–2005), US-amerikanischer Schriftsteller
 Forest Harness (1895–1974), US-amerikanischer Politiker
 James Harness († 2014), kanadischer Goldsucher und Dokumentarfilmdarsteller